Lyran kan syfta på:

Lyran (damkör) – en finlandssvensk damkör från Helsingfors, Finland
Villa Lyran – en sommarvilla uppförd 1867 i nuvarande stadsdelen Bredäng i Stockholm
Lyran (stjärnbild) – en stjärnbild på norra stjärnhimlen
Lyran (skoltidning) – en skoltidning i Adolf Fredriks Musikklasser
Lyran (biograf) – en biograf vid Sveavägen 77 i Stockholm

Se även
Lyra (olika betydelser)